USS Helena — кораблі ВМС США, названі на честь міста Гелена, штат Монтана.

 USS Helena (PG-9) — канонерський човен, збудований у 1897 році. Брав участь в іспансько-американській та філіппінсько-американській війнах. Виключений зі складу флоту у 1932 році і зданий на злам у 1934 році.
 USS Helena (CL-50) — легкий крейсер типу «Бруклін». Збудований у 1938 році. Потоплений 6 липня 1943 року у битві в затоці Кула.
 USS Helena (CL-113) — планований крейсер типу «Фарго». Будівництво скасоване.
 USS Helena (CA-75) — важкий крейсер типу «Балтимор». На службі протягом 1945-1963 років. Зданий на злам у 1974 році.
 USS Helena (SSN-725) — підводний човен типу «Лос-Анжелес». Збудований у 1987 році Станом на 2021 рік перебуває у строю.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни